Negrilla de Palencia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Negrilla de Palencia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Negrilla de Palencia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar